Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la treisprezece districte civile din statul  al Statelor Unite ale Americii.

Statul Michigan - Washington Township (3) 

 Districtul Washington, comitatul Gratiot, statul  (conform WA Tw GR-MI);
 Districtul Washington, comitatul Macomb, statul Michigan (conform WA Tw MC-MI); 
 Districtul Washington, comitatul Sanilac, statul Illinois (conform WA Tw SC-MI);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)

 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Michigan